Анюша:

 Анюша — река в Пермском крае.
 Анюша — деревня в Княжпогостском районе Республики Коми.